

Persone 
 Debbie Wasserman Schultz – politica statunitense
 Elchonon Wasserman – rabbino lituano
 Jerry Wasserman – attore statunitense
 Kevin Wasserman – chitarrista statunitense
 Lawrence H. Wasserman – astronomo statunitense
 Lew Wasserman – imprenditore statunitense
 Sandra Wasserman  – tennista belga

Medicina 
 Reazione di Wassermann – test diagnostico per l'accertamento della sifilide
 Segno di Wasserman – test per la verifica di ernia del disco con compromissione del nervo crurale

Altro 
 2660 Wasserman – asteroide della fascia principale